Zweitplatzierung steht für:

 Zweitplatzierung (Börse), gleichzeitiger Verkauf einer größeren Menge von Aktien durch mehrere Aktionäre
 Zweitplatzierung (Handel), Platzierung von Artikeln an einer zweiten Regalstelle